Il doppio del torneo di tennis Bologna Indoor 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Ken Rosewall e Fred Stolle che hanno battuto in finale Robert Maud e Frew McMillan 6-7, 6-2, 6-3, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bologna Indoor 1971